Agàtocles d'Atrax, escriptor grec
 Agàtocles de Cízic, historiador grec
 Agàtocles de Milet, escriptor grec
 Agàtocles de Quios, escriptor grec
 Agàtocles de Samos, escriptor grec
 Agàtocles de Siracusa, tirà de Siracusa
 Agàtocles de Tessàlia, pare de Lisímac de Tràcia
 Agàtocles de Tràcia, fill de Lisímac de Tràcia
 Agàtocles (ministre), ministre del rei egipci Ptolemeu IV Filopator
 Agàtocles de Bactriana, rei grec de Bactriana